Vinjali ima više značenja:
 Vinjali (Kozenca)
 Vinjali (Ena)
 Vinjali (Savona)
 Vinjali (Torino)